Змагання в заліку гонок переслідування в рамках Кубка світу з біатлону 2016-17 розпочалися 4 грудня 2016 року в Естерсунді, Швеція, на першому етапі, і завершаться на дев'ятому етапі в норвезькому Осло. 

Свій титул володаря малого кришталевого глобуса відстоюватиме чешка Габріела Коукалова.

Формат 
У гонці переслідування або персьюті спортсмени стартують через проміжки часу, які визначаються їхнім результатом у попередній гонці, зазвичай спринтерскій. Біатлоністки долають п'ять кіл загальною довжиною 10 км і виконують чотири стрільби в порядку: лежачи, лежачи, стоячи, стоячи. На кожній стрільбі спортсменка повинна розбити 5 мішеней п'ятьма пострілами. Кожний невлучний постріл карається проходженням штрафного кола 150 м завдовжки. Перемагає біатлоністка, яка першою перетнула фінішну лінію.

Першу стрільбу біатлоністки виконують  на установках, що призначені їм перед гонкою.

Переможниця сезону визначається за загальною кількістю набраних очок і нагороджується малим кришталевим глобусом.

Чільна трійка попереднього сезону

Переможці й призери етапів

Нарахування очок

Таблиця

Виноски 

Кубок світу з біатлону 2016-17
2016 у біатлоні
2017 у біатлоні